Tityus bezeichnet

 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Tityos
 eine Gattung der Skorpione, siehe Tityus (Gattung)